Solak (türk. für „Linkshänder“ bzw. „linkshändig“) ist ein türkischer Familienname.

Namensträger 
 Alper Solak (* 1989), türkischer Eishockeyspieler
 Ekrem Solak (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Fahrudin Solak (* 1973), bosnischer Politiker
 Fatih Solak (* 1980), türkischer Basketballspieler
 Fatma Mittler-Solak (* 1977), deutsche Fernsehmoderatorin
 Gökalp Solak (* 1994), türkischer Eishockeyspieler
 Gökhan Solak (* 1985), türkischer Fußballspieler

Sonstiges 
 Solak (Armenien), Ort in der armenischen Provinz Kotajk

Familienname
Türkischer Personenname